Bird Islet kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Bird Island (ö i Australien),

Grenada 

 Bird Island (ö i Grenada), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Grenadaförgreningar